Pterygostegia är ett släkte av mångfotingar. Pterygostegia ingår i familjen Diplomaragnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Pterygostegia